A Copa do Brasil de Futebol Feminino de 2012 é a sexta edição da competição de futebol feminino organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao contrário das demais edições, acontece no primeiro semestre, entre 10 de março e 9 de junho.

Sistema de disputa 
O sistema de disputa será semelhante ao da Copa do Brasil de futebol masculino, com jogos eliminatórios (mata-mata) até a decisão do título. A equipe que somou o maior número de pontos ganhos ao final das duas partidas disputas, dentro do próprio grupo, em cada fase, será classificada para compor os grupos das fases seguintes. As equipes iniciarão cada fase com zero pontos, ou seja, os resultados da fase anterior serão descartados na fase seguinte.

Na primeira fase as equipes serão dispostas em grupos regionalmente (grupos 1 a 8 - região Norte e Nordeste; grupos 9 a 16 - Centro-Oeste, Sul e Sudeste) para facilitar o deslocamento das equipes. Nas primeira e segunda fases (oitavas-de-final), caso a equipe visitante vença a primeira partida por três gols ou mais de diferença, estará automaticamente classificada.

Nas 3 primeiras fases, as equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta (exceto se o jogo de volta for eliminado por vitória do visitante por um placar superior a 3 gols), sendo o mandante do jogo de volta a equipe pertencente à federação melhor posicionada no ranking da CBF.

Critérios de desempate 
Os critérios de desempate, caso exista igualdade em pontos ganhos ao final das duas partidas de cada grupo, em cada fase, serão os seguintes, aplicáveis à fase, nessa ordem:
 Maior saldo de gols (diferença entre os gols marcados e sofridos)
 Maior número de gols marcados nas partidas em que o mando de campo foi do clube adversário
 Cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela International Board (essa disputa, quando aplicável, deverá ser iniciada 10 minutos após o término da partida)

Confrontos 
 Em itálico, os times que possuiam o mando de campo no primeiro jogo do confronto
 O mando de campo dos confrontos da fase semifinal foi decidido por sorteio

Premiação

Artilharia

Ligações externas 
 

Copa do Brasil de Futebol de 2012
Copa do Brasil de Futebol Feminino